Iván Hryhoróvych-Barskyi o Iván Grigoróvich-Barski () (1713 - 10 de septiembre de  1791 en Kiev) fue un arquitecto ucraniano del período barroco. Se graduó en la academia  Kiev Mohyla, y diseñó varias iglesias y otros edificios en Kiev y otras ciudades.

Algunos de sus proyectos en Kiev fueron:
 Iglesia y campanario del Monasterio de San Cirilo. (1750-1760)
 Iglesia de los Santos Protectores. (1766)
 Iglesia de San Nicolás (1772-1775)
 Campanario del Monasterio de San Pedro y San Pablo. (1761-1773)
 Vieja Bolsa de la Academia Kyivan Mohyla. (1778)
 Casa Gostynyi Dvor. (1760)
 Fuente de Sansón. (1748-1749)
 Casa de los magistrados del grano. (1760)

En otros lugares:
 Iglesia de los tres Santos en Lemeshi, cerca de Cherníhiv. (1761)
 Iglesia de la natividad de la Madre de Dios en Kozelets.
 Monasterio de  Mezhyhirskyi en Vyshhorod.

Referencias 

Arquitectos de Ucrania
Arquitectos del Barroco
Nacidos en Kiev